Friedrich Lahmeyer ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Lahmeyer (Architekt) (Friedrich Ludwig Lahmeyer; 1845–nach 1892), deutscher Architekt
 Friedrich Gustav Lahmeyer (1827–1915), deutscher Gymnasiallehrer, Philologe und Geheimer Regierungsrat siehe Gustav Lahmeyer (Lehrer)